Slovem kostelík může být označován:

 menší kostel
 Kostelík (Slabce) – vesnice v obci Slabce v okrese Rakovník
 Kostelík (Horní Bělá) – samota v obci Horní Bělá v okrese Plzeň-sever
 Kostelík (Vilémovice) – samota v obci Vilémovice v okrese Havlíčkův Brod
 Kostelík (jeskyně) – jeskyně v CHKO Moravský kras v okrese Blansko
 Kostelík (skalní věž) – skalní věž v Děčínské vrchovině
Kostelík (Kladruby) – vrch nad obcí Kladruby u Vlašimi

Související články 
 Kostel (rozcestník)